Мордашка (фильм, 1933) (Baby Face) — американский фильм.
 Мордашка (фильм, 1990) — советский фильм.